Taragüí puede referirse a:

 El nombre en idioma guaraní de la Provincia de Corrientes en Argentina, puesto por los aborígenes del lugar debido a la gran cantidad de lagartijas ("taraguís") que aún conviven históricamente con los habitantes de la región.
 La marca de yerba mate Taragüí.
 Taragui (Se escribe sin acento ni diéresis ya que en la lengua guaraní la palabra no lo llevaba) (taraguiro en criollo antiguo) significa "lagartija" en idioma guaraní. Esta información ha sido ratificada en más de una oportunidad por el padre jesuita Bartomeu Melià, especialista en estudios etnohistóricos y la mayor autoridad de la lengua guaraní en la actualidad (fuente: Conferencia de Gustavo Sorg del 03/11/2009 sobre el origen del nombre de la Ciudad de Corrientes en el Museo Histórico de Corrientes, referencia: http://gustavosorg.blogspot.com.ar/2009/11/el-origen-del-nombre-de-la-ciudad-de.html)